Synaphris är ett släkte av spindlar. Synaphris ingår i familjen Synaphridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Synaphris